79. Tour de France rozpoczął się 4 lipca w San Sebastián w Hiszpanii, a zakończył się 26 lipca w Paryżu. Wyścig składał się z prologu i 21 etapów, w tym: 10 etapów płaskich, 8 etapów górskich i 4 etapów jazdy na czas. Cała trasa liczyła 3983 km.

Zmiany w stosunku do poprzednich edycji 
W lutym 1992 roku w Maastricht podpisano Traktat o Unii Europejskiej. Z tej okazji trasa Tour de France 1992 przebiegała przez siedem państw: Belgię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Za każdym razem, gdy wyścig przekraczał granicę organizowano specjalne sprinty. Jednorazowo powołano też klasyfikację sprintów europejskich, która wygrał Rosjanin Wiaczesław Jekimow.

Klasyfikacje 
Klasyfikację generalną wygrał po raz drugi z rzędu Hiszpan Miguel Indurain, wyprzedzając dwóch Włochów: Claudio Chiappucciego i Gianniego Bugno. Chiappucci wygrał klasyfikację górską, Francuz Laurent Jalabert wygrał klasyfikację punktową, a Holender Eddy Bouwmans był najlepszy w klasyfikacji młodzieżowej. Najaktywniejszym kolarzem został Claudio Chiappucci. W klasyfikacji drużynowej najlepsza była włoska drużyna Carrera.

Drużyny 
W tej edycji TdF wzięły udział 22 drużyny:

Etapy

Liderzy klasyfikacji po etapach

Klasyfikacje końcowe

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Le Dico Du Tour: Le Tour de France 1992 
 Bike Race Info: 1992 Tour de France 

1992
1992 w kolarstwie
1992 we Francji